Leopoldo Federico I Francisco Nicolás de Anhalt (; Dessau, 29 de abril de 1831-Ballenstedt, 24 de enero de 1904) fue un príncipe alemán de la Casa de Ascania quien gobernó el Ducado de Anhalt desde 1871 hasta 1904.

Primeros años 

Federico nació en Dessau en 1831 como tercer hijo y único varón del duque Leopoldo IV de Anhalt-Dessau y de su esposa, Federica Guillermina de Prusia, la hija del príncipe Luis Carlos de Prusia.

Estudió en Bonn y Ginebra, y en 1851 entró en el ejército prusiano en Potsdam.

En 1863, se convirtió en heredero del unificado Ducado de Anhalt, cuando su padre Leopoldo IV hubo heredado todos los territorios de Anhalt tras la muerte del último duque de Anhalt-Bernburg. 

En 1864, participó en la segunda guerra de Schleswig bajo el mando de su cuñado, el príncipe Federico Carlos de Prusia, y en 1870-71 en la guerra franco-prusiana como Teniente General. Estuvo presente en la proclamación de Guillermo I como emperador de Alemania en la Sala de los Espejos en el Palacio de Versalles el 18 de enero de 1871.

Reinado 
Federico sucedió a su padre como duque de Anhalt el 22 de mayo de 1871.

El 23 de enero de 1904 sufrió un ataque de apoplejía y murió al día siguiente en el castillo de Ballenstedt. Como su hijo mayor, Leopoldo, había fallecido antes que él, fue sucedido como duque por su segundo hijo, que se convirtió en Federico II.

Familia

Matrimonio e hijos 
Se casó el 22 de abril de 1854 en Altemburgo con la princesa Antonieta de Sajonia-Altemburgo. Era la hija del príncipe Eduardo de Sajonia-Altemburgo y de su esposa, la princesa Amalia de Hohenzollern-Sigmaringen. Tuvieron seis hijos:

Honores 
Órdenes y condecoraciones alemanas

Órdenes y condecoraciones extranjeras

Ancestros

Referencias 

Duques de Anhalt del siglo XIX (casa de Ascania)
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Nacidos en Dessau
Grandes maestres de la Orden de Alberto el Oso
Grandes cruces con espadas de la Orden de Alberto el Oso
Grandes cruces de la Orden imperial de Leopoldo
Caballeros con cadena de la Orden del Águila Negra
Caballeros grandes cruces de la Orden del Águila Roja
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica
Grandes cruces con corona de oro de la Orden del duque Pedro Federico Luis
Caballeros de la Orden del León de Oro de la Casa de Nassau
Caballeros grandes cruces de la Orden de la Casa Ernestina de Sajonia
Grandes cruces  de la Orden del Halcón Blanco
Comandantes grandes cruces de la Orden de la Espada